Князь Юрий Фёдорович Сицкий Большой — рында и воевода во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного.

Из княжеского рода Сицкие. Четвёртый сын князя Фёдора Петровича Сицкого по прозванию Кривой. Имел братьев, князей: Александра, Семёна, Андрея, Фёдора, Ивана и Юрия Меньшого.

Биография 
В 1536 году сперва третий, а после второй рында в шведском походе. В 1539—1540 годах писец, описывал земли Обонежской пятины. В октябре 1544 года рында с государевой рогатиной в походе к Полоцку. В марте 1545 года первый воевода четвёртого полка войск левой руки в Казанском походе. В апреле 1549 года первый воевода девятого Ертаульного полка, участвовал в шведском походе. В сентябре 1551 года первый воевода второго Ертаульного полка в походе к Полоцку.

Семья 
От брака с неизвестной имел детей:

 Князь Сицкий Иван Юрьевич — пятьдесят пятый есаул в Казанском походе (1544), рында с копьём в походе к Полоцку (1551).
 Князь Сицкий Фёдор Юрьевич — участник Казанского похода (1544), первый полковой судья в походе к Полоцку (1551), бездетный.
 Князь Сицкий Юрий Иванович — показан только у П. В. Долгорукова, в других родословниках не указан.

Примечания

Литература 
 М. Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение….. М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Сицкий Юрий Фёдорович Большой. стр. 227—228, 229.
 Сост. А. В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. — М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю. В. Анхимюк. Ю. М. Эскин. Сицкий Юрий Фёдорович Большой. стр. 55. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М. А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.
 А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр. А. С. Суворина. 1895 г. Сицкий Юрий Фёдорович Большой. стр. 216, 217.

Воеводы
Юрий